Houston este un nume propriu care se poate referi la

Denumiri geografice

Canada 

 Houston, provincia British Columbia, Canada

Regatul Unit  

 Houston, Renfrewshire, Scoția, din Regatul Unit

Statele Unite ale Americii

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Vedeți pagina de dezambiguizare Comitatul Houston

Localități din Statele Unite ale Americii 

 Houston, statul 
 Houston, statul 
 Houston, statul 
 Houston, statul 
 Houston, statul 
 Houston, statul 
 Houston, statul 
 Houston, statul 
 Houston, statul 
 Houston, statul 
 Houston, statul 
 Houston, statul

Nume de instituții 

 University of Houston din orașul Houston, statul

Nume de persoane  

 Houston Alexander
 Brian Houston (muzician)
 Brian Houston (pastor)
 Charles Hamilton Houston
 Charles Snead Houston
 Whitney Houston

Nume proprii